Nailart är en konstform där finger- och tånaglar dekoreras.

Externa länkar
http://www.fashionmagazine.com/beauty/2012/03/30/rihannas-hair-colour-seems-to-match-her-nail-art-on-the-battleship-red-carpet/
https://www.youtube.com/results?search_query=nailart
http://www.oxygen.com/shows/naild-it
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/20/rainbow-nails-olympics-sweden_n_3785418.html
https://web.archive.org/web/20150207130604/https://www.nagelfager.se/index.php/nailart-what-and-why/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stylecraze.nailart
Naglar